Eupompha är ett släkte av skalbaggar. Eupompha ingår i familjen oljebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oljebaggar
Eupompha